Nicholas Merkley, dit Nick Merkley (né le  à Calgary, en Alberta, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Nicholas Merkley fait ses débuts avec les Rockets de Kelowna en fin de saison 2012-2013 en LHOu. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2015 par les Coyotes de l'Arizona.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2012-2013|| Rockets de Kelowna|| LHOu|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 7|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
|2013-2014|| Rockets de Kelowna|| LHOu|| 66|| 25|| 33|| 58|| 46|| 14|| 4|| 13|| 17|| 12
|-
|2014-2015|| Rockets de Kelowna|| LHOu|| 72|| 20|| 70|| 90|| 79|| 19|| 5|| 22|| 27|| 18
|-
| 2015-2016||Rockets de Kelowna|| LHOu ||43 ||17 ||31 ||48 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017||Rockets de Kelowna|| LHOu ||63 ||23 ||40 ||63 ||73 ||17 ||6 ||13 ||19 ||22
|-
| 2017-2018 || Roadrunners de Tucson || LAH||38 ||18 ||21 ||39 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Coyotes de l'Arizona || LNH||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH||45 ||10 ||24 ||34 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH ||26 ||3 ||13 ||16 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Devils du New Jersey || LNH || 4 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-   
|2019-2020 || Devils de Binghamton || LAH || 28 ||8 ||11 ||19 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-   
|2020-2021 || Devils de Binghamton || LAH || 5 || 1 || 2 || 3 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Devils du New Jersey || LNH || 27 || 2 || 8 || 10 || 7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Sharks de San José || LNH ||9 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Barracuda de San José || LAH ||43 ||11 ||25 ||36 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 16 || 5 || 5 || 10 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2022-2023 || HK Dinamo Minsk || KHL || || || || || ||

| 41 || 4 || 11 || 15 || 11 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en mai 1997
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Rockets de Kelowna
Choix de repêchage des Coyotes de l'Arizona
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Sharks de San José
Joueur du Barracuda de San José
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du HK Dinamo Minsk